Die Geistervilla steht für:

 Die Geistervilla, Alternativtitel von Das verwunschene Haus (The Haunted House), US-amerikanischer Kurzfilm von Edward F. Cline und Buster Keaton (1921)
 Die Geistervilla (2003) (The Haunted Mansion), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Minkoff
 Die Geistervilla (2023) (Haunted Mansion), US-amerikanischer Spielfilm von Justin Simien